Илхан Мансъз е турски футболист и фигурист.

Национален отбор 
Записал е и 21 мача за националния отбор на Турция.

Външни препратки 
 National Football Teams

Турски футболисти
Футболисти на Бешикташ
Футболисти на Херта Берлин
Фигуристи